Васи́льевское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Сафоновского района Смоленской области России. Административный центр — село Васильевское.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года: все его населённые пункты были включены в Вадинское сельское поселение.

Население

Географические данные 
 Общая площадь: 178,9 км²
 Расположение: северная часть Сафоновского района
 Граничило:
 на севере — с Холм-Жирковским районом
 на северо-востоке — с Казулинским сельским поселением
 на юго-востоке— с Беленинским сельским поселением
 на юге — с Вадинским сельским поселением
 на западе — с Ярцевским районом
 По территории поселения проходит автомобильная дорога Сафоново — Васильевское.
 По территории поселения проходит тупиковая железнодорожная ветка Дурово — Владимирский Тупик, имеются станции: «Яковская».
 Крупные реки: Вержа, Вопец.

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины, библиотека.

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 7 населённых пунктов.
 Васильевское, село — административный центр
 Будка железной дороги 25 км, деревня
 Дроновка, деревня
 Иванисово, деревня
 Кузьмино, деревня
 Скрипенка, деревня
 Яковская, деревня

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Сафоновского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году